Gouvernement Spaak I ( – )
Gouvernement Spaak II ( – )
Gouvernement Spaak III ( – )
Gouvernement Spaak IV ( – )

Homonymie de gouvernement